Salsa (spanisch für „Sauce“) steht für:

 Salsa (Sauce), verschiedene Gerichte
 Salsa (Musik), lateinamerikanischer Musikstil
 Salsa (Tanz), lateinamerikanischer Paartanz

Werktitel:
 Salsa (Film), US-amerikanischer Tanzfilm von Boaz Davidson (1988)
 Salsa & Amor, original Salsa, französisch-spanischer Film von Joyce Buñuel (2000)

Siehe auch:

 Salsas (portugiesische Gemeinde)